American Indian Movement, een beweging van inheems-Amerikaanse (indiaanse) activisten
 AIM (motorfiets), een historisch Italiaans merk van crossmotoren en kindermotortjes
 AIM-9 Sidewinder, een lucht-luchtraket om vanuit een vliegtuig op een ander vliegtuig te schieten
 Aim (muzikant), Britse muzikant, dj en producer
 Academie voor ICT en Media, een in Breda gevestigde academie met informaticagerelateerde opleidingen
 AOL Instant Messenger, technologie van het bedrijf AOL waarmee berichten tussen pc-gebruikers zo snel mogelijk worden overgebracht
 Auto Import Maatschappij, de Nederlandse importeur van Saab-automobielen
 de voormalige AIM-alliantie (Apple Computer, IBM en Motorola) voor de PowerPC-ontwikkeling
 Aeronomy of Ice in the Mesosphere, een NASA-satelliet
 Aim (rivier), een rivier in het uiterste oosten van Rusland/Siberië